

Patronyme
 Franck Rimet, (1971-), joueur français de rugby à XV ;
 Jules Rimet (1873-1956), dirigeant de football français.

Toponyme
 La place Jules-Rimet est une voie située dans le quartier d'Auteuil du  de Paris.

Homonymie
Homonymie de patronyme